Puig de l'Estela, puig del Massís del Canigó, al límit dels termes comunals de Vallmanya, del Conflent, la Bastida, del Rosselló i de Cortsaví, del Vallespir
 Puig de l'Estella, puig en el límit dels termes comunals del Voló i Montesquiu d'Albera, del Rosselló, i de Morellàs i les Illes, del Vallespir
 Puig de l'Estella, puig en el límit dels termes comunals d'Arles i Sant Llorenç de Cerdans, del Vallespir.